A12 è un collettivo di architetti, fondato a Genova nel 1993 con il nome di gruppo A12, che affronta in maniera trasversale, incrociandoli e sovrapponendoli, i temi dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea. I lavori del gruppo affrontano scale molto diverse con progetti di architettura, allestimento e installazioni, progetti urbani, design e graphic design, attività culturali, didattiche e di ricerca.
Dal 2004 il gruppo si è costituito come studio associato con il nome di A12 associati con sede a Milano. Sono attualmente membri di A12 Associati: Andrea Balestrero, Gianandrea Barreca, Antonella Bruzzese, Maddalena De Ferrari, Massimiliano Marchica.

Storia 
Il lavoro del gruppo si articola in modalità che propongono l'interazione e la contaminazione fra l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea. L'interesse per la condizione urbana si sviluppa a partire dal punto di vista privilegiato dell'architettura e delle sue connessioni con il tessuto socio-culturale in cui si realizza e prende forma.

L'osservazione del tessuto della città si concretizza attraverso esplorazioni alla ricerca dei dettagli minimi che costituiscono la trama del quotidiano, dettagli dai quali il gruppo A12 esplora e racconta il carattere dei luoghi. Questa doppia scala di osservazione, che oscilla tra le piccole dimensioni e le grandi scale territoriali, caratterizza tutta l'attività del gruppo A12.

I loro interventi spaziano dalla grafica all'installazione, dall'allestimento alla pianificazione urbana all'organizzazione di eventi culturali; la loro pratica artistico-architettonica si configura nei termini del rispetto e dell'interazione con il contesto in cui intervengono, realizzando dei prodotti fruibili attraverso le pratiche della collaborazione e della condivisione.

Gruppo A12 ha elaborato progetti di grafica e design: nel 2007 per la rivista Domus (dal n. 903/07 al n. 908/07), nel 2005 Art direction per Zegna Baruffa; tra il 2001 e il 2003 per Pittimmagine-Filati; nel il catalogo della mostra “Quartieri Milano” all'Open Space di Milano; nel 2001 per il catalogo della mostra “N 33° 51' E 130° 47'”al Center for Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone; nel 2000 per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'Arte di Torino.

Ha svolto attività didattica e di ricerca tra il 1996 e il 2011 con lezioni, workshop e seminari in differenti istituti accademici e culturali in Italia e all'estero, tra cui: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Bologna, Facoltà di Architettura di Pescara, Facoltà di Architettura di Genova, Facoltà di Architettura di Firenze, Domus Academy (Milano), NABA (Milano), CCA Kitakyushu (Giappone), Edinburgh School of Architecture (Scozia), Istituto Italiano di Cultura di Istanbul (Turchia).

Mostre personali 
2002
 “Quartieri Milano”, Open Space, Milan, IT.
 "N 33° 51' E 130° 47'", Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan.
 "12.11.1972", Galleria Pinksummer, Genova, IT.
2003
 Geneve, L'Image Habitable, Galleria Attitudes, Genève, CH.
2004
 Saluti da Pelago con Fondazione Lanfranco Baldi, Pelago (FI), IT.
2005
 Cadavre Exquis, Galleria Sonia Rosso, Torino, IT.
 The Lack project 2005 Tensta Konsthall, Stockholm, SE.
2006
 Heebiejeebies, Galleria Pinksummer, Genova, IT.
2008
 Deep Garden, Enel Contemporanea, Venezia, IT.
2010
 Giotto, la galeria de comercio, Mexico City (con Alessandro Ceresoli)
2011
 Caravaggio Star Museum, Liceo Artistico Caravaggio, Milano, IT.

Mostre collettive 
2000
 La Ville le Jardin la Mémoire Académie de France, Villa Medici, Roma.
 manifesta 3, Lubiana, Slovenia.
 Fuori uso 2000. The Bridges, art on the highway, Pescara.
 media_city Seoul, Seoul, Corea del Sud.
 Solitude im Museum, Neue Staatsgalerie, Stuttgart.
 VII Mostra Internazionale di Architettura. Biennale di Venezia, Biennale di Venezia, Venezia.
 Special Projects, P.S.1, New York.
 Mutations, arc en rêve, Bordeaux.
 Solitude au Musée, Musée d'Art Moderne de Saint Etienne, Saint Ètienne.
 Seminar ISEA 2000, Institut Français de Architecture, Parigi.
 City, ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Germania..
 Special award internationaler medienkunstpreis 2000, SWR Südwestrundfunk e ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Germania.
 5th Graz Biennial on Media and Architecture, Graz.
 XXV Bienal de São Paulo, San Paolo.

2001
 Strategies against Architecture II, Fondazione Teseco, Pisa.
 Tirana Biennale 1, Tirana, Albania.

2002
XXV Bienal de São Paulo Sao Paulo, Brazil.
 6º Festival Internazionale di Architettura in Video Beyond Media, Firenze.
 Participation to the Shanghai Biennale, con il progetto Mobile Biennal Building 3000 tm, Shanghai, Cina.
 Participation to the exhibition Amor Vacui con il progetto Stop-Motion, Open Space, Milano IT.

2003
 Artistexture, Art Interventions in Urban Space, Foro Romano, Zadar, Hravtska.
 50ª Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, Venezia.
 fragments d'un discours italien, Mamco, Ginevra.
 Arte Pubblica in Italia lo spazio delle relazioni, Fondazione Pistoletto, Biella.

2004
 Arte per l'Isola! IDA art center, Stecca degli Artigiani, Milano.
9ª Biennale di Architettura di Venezia, Venezia.
 Sensi Contemporanei, Sala Murat, Bari.
 Going Public 2004, Modena.
 1^ Beijing Biennale of Architecture, Beijing, Cina.
 Empowerment/Cantiere Italia, Museo di Arte Contemporanea, Villa Croce, Genova.

2005
 Vuoto per pieno. Architettura temporanea italiana,Triennale di Milano, Milano.
 Architetti italiani under 50, Triennale di Milano, Milano.
 Luna Park arte fantastica,Villa Manin, Passariano di Codroipo, Udine.
 Biennale di Istanbul, Istanbul, Turkey.

2006
 Group Therapy, Museion Bolzano.
 People's choice, Stecca degli Artigiani, Milano.
 Dark Places, Santa Monica Museum of Art, Santa Monica, California.
 Biennale di Busan, Busan, Corea del Sud.

2007
 Delicatessen, Galleria Pinksummer, Genova.
 Holland-Italy 10 works of architecture, MAXXI, Roma.
 A scuola con gli artisti, Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento.

2008
 Not Dark Yet, Boz2art, Milano, IT.
 Ricostruire con l'arte/Rebuilding with art, Fondazione Remotti, Camogli.
 Junkbuilding, Triennale Bovisa, Milano.

2009
 Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet 1969–2009, Barbican Art Gallery, Londra.
 Cantieri d'Arte - Visioni Urbane Contemporanee, Viterbo.
 "Do it yourself design", ATCasa, Spazio Rossana Orlandi, Milano, IT.

2011
 "Il Museo Privato". GAMEC, Bergamo, IT.
 "Garden AT Home", Abitare, Via Ventura, Milano, IT.
 "Drawing a new memory", Cantieri d'arte, Viterbo, IT.

2012
 "Breathe in/respira" Spazio FMG, Milano, IT.
 "Abitare minimo" MAGA, Gallarate (VA), IT.

Concorsi 

Ha partecipato a diversi concorsi di architettura e progetti urbani, ottenendo premi e riconoscimenti:

2000
 Concorso internazionale di architettura Europan 6. Progetto di un nuovo quartiere residenziale a \ Hogvliet, Paesi Bassi.
 Concorso nazionale di architettura per un asilo a Dresano, Milano.

2002
 Concorso internazionale di architettura ad inviti Seaside Francavilla. Progetto di riqualificazione del sistema costiero di Francavilla, (progetto segnalato).

2003
 La Zona: nuovo padiglione italiano alla 50ª Biennale d'Arte di Venezia, Giardini della Biennale di Venezia.
 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione del foyer, degli spazi di accesso e degli spazi aperti di pertinenza del Teatro Studio di Scandicci, Firenze.
 Progetto per la riorganizzazione degli spazi e la circolazione interna ed il sistema di comunicazione esterna dei Musei Witte de With e TENT a Rotterdam, Paesi Bassi (prima fase realizzata).
 Proposta preliminare per la sistemazione interna di museo e biblioteca aziendale per la nuova sede di una
società di telecomunicazioni a Cagliari.
 Consultazione ad inviti per la valorizzazione e l'ampliamento alle aree periferiche del sistema degli spazi
espositivi per l'arte contemporanea a Roma I musei dell'Iperconsumo organizzata dall'Accademia Nazionale di San Luca e dal DARC (Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea) del Ministero dei Beni Culturali.

2004
Progetto preliminare per un edificio residenziale e spazi pubblici a Seregno.
 LAB: padiglione espositivo temporaneo nel parco del Museo Kröller Müller a Otterlo, Paesi Bassi.
 Progetto preliminare per la realizzazione di un centro per l'arte contemporanea in un edificio industriale
dismesso a Milano.

2005
 Lodron Playground: progetto preliminare e definitivo per una piazza dedicata ai bambini a Trento.

2006
 Progetto preliminare e definitivo per un laboratorio industriale di pasticceria con annessi bar-caffetteria, ristorante e alloggi foresteria a Mestre.
 “Fattore K”: Progetto per la riqualificazione dell'area industriale di Zermeghedo Vicenza.
 “Green room”, realizzazione di un padiglione temporaneo per la Biennale di Busan, Corea del Sud 2006.
 Consultazione ad inviti per il nuovo concept store del marchio Breil a Milano.

2007
Progetto di concorso (2ª fase) Bella Fuori-Nuovi centri in città per la riqualificazione delle aree verdi del quartiere di San Donato a Bologna.
 Progetto per la sistemazione interna di Palazzo Scotto-Niccolari a Albenga.
 Progetto per l'archivio storico e la ristrutturazione interna della palazzina uffici del maglificio Miles S.p.A. a Vicenza.
 Progetto di concorso (2ª fase) per la riqualificazione di Piazza Buondelmonti a Impruneta, Firenze.
 Progetto per un insieme di interventi di riqualificazione del centro di Poggio a Caiano (workshop di progettazione “Le Isole del Tesoro”).
 Progetto per il nuovo negozio monomarca Breil in Corso Vittorio Emanuele a Milano.
 Proposta di sistemazione interna della Fondazione Remotti, Camogli.

2008
 NJs08_gianellina: progetto di un sistema di sedute modulari per gli spazi della Fondazione Remotti
Fondazione Remotti, Camogli.
 Deep Garden: realizzazione di un padiglione temporaneo per Enel Contemporanea, in occasione della 11ª Biennale d'Architettura di Venezia, Giardini della Biennale di Venezia.
 Progetto per la riqualificazione dell'area industriale di Zermeghedo Vicenza.
 Progetto per un padiglione temporaneo a Teramo.
 Masterplan per Eraclea, Venezia.

2009
 Jobox: interior design for office spaces, Villaggio Barona, Milano.
 14.86: installazione permanente in Piazza dei Caduti a Viterbo, in occasione della mostra Cantieri d'Arte - Visioni Urbane Contemporanee, Viterbo.
 Green Room 09, installazione, in: Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet 1969–2009, Barbican Art Gallery, Londra.
 Masterplan per Eraclea, Venezia.
 Progettazione delle aree esterne dell'ex Arsenale a La Maddalena in occasione del G8, La Maddalena (OT), (consulenza a Boeri studio).

Allestimenti 

Ha allestito concorsi e padiglioni per esposizioni di arte contemporanea

2001
Allestimento della mostra Uniforme, PittiImmagine Stazione Leopolda, Firenze.
 Allestimento della presentazione del libro Uniforme, Armani via Manzoni, Milano.
 Allestimento della mostra Uniforme, P.S.1, New York.
 Allestimento dello Spazio Tendenze della fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, Firenze. Edizione autunno/inverno 2002-2003.
 Concorso ad inviti per l'info-box del Museo Nazionale di Arte Contemporanea di Roma presso la Biennale di Venezia, Venezia.
 Concorso ad inviti per l'info-box per la XX Expo, Triennale di Milano, Milano.

2002
 Allestimento della mostra Urgent Painting, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Parigi.
 Allestimento dello Spazio Tendenze della fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, Firenze. Edizione primavera/estate 2003 e autunno/inverno 2003-2004.
 Allestimento dell'area di ingresso dell'esposizione L'altro Uomo nell'ambito della fiera PittiUomo, Padiglione Arsenale Fortezza da Basso, Firenze. Edizione primavera/estate 2003 e autunno/inverno 2003-2004.

2003
 Allestimento dello Spazio Tendenze della fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, Firenze. Edizione primavera/estate 2004 e autunno/inverno 2004-2005.
 Allestimento dell'area di ingresso dell'esposizione L'altro Uomo nell'ambito della fiera PittiUomo, Padiglione Arsenale Fortezza da Basso, Firenze. Edizione primavera/estate 2004 e autunno/inverno 2005/06.

2004
 Allestimento per il convegno Scena Creativa Triennale di Milano.
 Allestimento interno del padiglione Hot Spot Italy alla 1ª Biennale di Architettura di Pechino, Cina.
 Allestimento per il seminario Gesamtkunstwerk, Konst2, Stoccolma, Svezia.
 Allestimento della mostra Per fili e per segni Fiera di Genova.
 Allestimento dello Spazio Tendenze della fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, Firenze. Edizione primavera/estate 2005 e autunno/inverno 2005/06.
 Allestimento dello stand Zegna-Baruffa alla fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Firenze. Edizione primavera/estate 2005 e autunno/inverno 2005/06.

2005
 Sottorete, allestimento nel cortile della fondazione Lazzari, Treviso.
 Allestimento della mostra Lo sguardo Italiano, Rotonda della Besana, Milano.
 Allestimento della mostra Cina. Prospettive di arte contemporanea, Spazio Oberdan, Milano.
 Allestimento della Sala Executive dello stadio Meazza di Milano nell'ambito della manifestazione Domus Circular.
 Allestimento dello stand Zegna-Baruffa alla fiera Pittifilati, Fortezza da Basso, Firenze. Edizione primavera/estate 2006 e autunno/inverno 2006/07.

2006
 Allestimento della fiera Neozone, Pittimmagine, Milano.
Allestimento per la mostra Curating degree 0 archive, NABA, Milano.

2007
 Allestimento della mostra India arte oggi: l'arte contemporanea indiana tra identità e trasformazione, Spazio Oberdan, Milano.
 Progetto preliminare per l'allestimento degli spazi esterni della I Biennale d'arte di Atene.
 Allestimento della mostra “Il paese eremita, Arte di oggi dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea”, Genova.
 Allestimento della mostra I mille volti dell'utile, Palazzo della Provincia di Genova.
 Allestimento della mostra U&the City, Urban Center Metropolitano, Torino.

Bibliografia 
Gruppo A12, Francisca Insulza, N33º 51.917'E130º 47.808, Center for Contemporary Art-CCA, Kitakyushu, 2002.
Gruppo A 12, Stephen Waddell, Quartieri Milano : un progetto di Gruppo A 12 + Stephen Waddell, Milano 2003.
AA. VV., Dentro il fuori : I musei dall'iperconsumo al racconto metropolitano, Edizioni C. Lindbergh & P., 2003, pp. 64–69.
Gabriele Mastrigli, Holland-Italy : 10 works of architecture, Electa, Milano 2007 (catalog mostra), pp. 74–83.

Collegamenti esterni 
 

Architettura
Associazioni con sede a Milano